A110 (1963) – kompaktowy samochód sportowy produkowany w latach 1963 - 1974.
 A110 (2017) – kompaktowy samochód sportowy produkowany od 2017 roku.